Niech bestia zdycha – powieść Nicholasa Blake’a z 1938
 Niech bestia zdycha – film z 1969 w reż. Claude’a Chabrola, adaptacja powieści